Attualmente è commentatore tecnico per la tv danese DanishDelight.

Palmarès

Club

Competizioni internazionali

Udinese: 2000

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale danese